Spojení písmen E a M může mít různé významy:

EM 
 EM – označení řady jabloňových podnoží vyšlechtěných ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii, „EM I“ až „EM XVI“ (ekv. M1 až M16)
 EM algoritmus

Em 
 Em – Postava z Rychlých šípů

em 
 název písmene M
 em (typografie) – typografická jednotka

eM 
 eM Client – emailový klient